Der Obermoosbach ist ein Nebenfluss der Mur und gehört damit zum Flusssystem der Donau. Er durchfließt den Kleingraben und mündet in Flatschach in den Rattenbergerbach, der sich später mit dem Flatschacherbach zum Linderbach vereinigt.

Einzelnachweise 

Geographie (Fohnsdorf)
Rottenmanner und Wölzer Tauern
Geographie (Spielberg, Steiermark)
Gewässer im Bezirk Murtal
Gewässer in den Alpen